Haardtkopf steht für 
 Haardtkopf (Hunsrück), Berg
 Sender Haardtkopf, Sender daselbst

Siehe auch:
 Hardtkopf
 Hartkopf